Сове́тская Молда́вия:
 Молдавская Советская Социалистическая Республика (МССР)
 «Советская Молдавия» — республиканская газета Молдавской ССР
 «Молдова Советикэ» («Советская Молдавия») — гимн Молдавской ССР
 «Советская Молдавия» — киножурнал, выпускавшийся на киностудии «Молдова-филм»
 Советская Молдавия (фильм) — документальный фильм 1938 года, редиссёр — Григорий Гричер-Чериковер
 «За Советскую Молдавию» — танковая колонна, созданная в 1942 году на средства, собранные среди молдавских граждан летом 1942 года.
 «Советская Молдавия» — партизанский отряд, во время Великой Отечественной войны освободивший молдавский город Каменка.
 «Расцветай, моя советская Молдавия» — песня 1960 года на музыку Михаила Раухвергера.

Молдавская ССР